Belin est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Belin, souverain du royaume de l'île de Bretagne, selon l’Historia regum Britanniae de Geoffroy de Monmouth
 Guillaume Belin (1500-1568), chanteur et compositeur français
 Julien Belin (1530-1584), luthiste et compositeur français
 Geoffroy de Saint-Belin (), prélat français
 Jean-Albert Belin (1615 - 1677), évêque de Belley
 Jean-Baptiste Belin (1653-1715), peintre français
 Jacques Nicolas Belin de Ballu (1753-1815), helléniste français
 Émile Fulrand Belin (1800-1887), ingénieur des Ponts et chaussées
 Pierre Louis Belin (1810-1894), homme politique français
 François Alphonse Belin (1817-1877), orientaliste français
 Édouard-Joseph Belin (1821-1892),  évêque de Namur (Belgique)
 Émile Eugène Belin (1857-1937), général français de la Première Guerre mondiale
 Édouard Belin (1876-1963), inventeur du télécopieur
 Gustave Belin (1877-1939), fondateur des Biscuiterie Belin
 André Belin (1896 - 1983), spéléologue français
 René Belin (1898-1977), syndicaliste et homme politique français
 Roger Belin (1916-2004), haut fonctionnaire et patron de presse français
 Gilbert Belin (1927-2020), homme politique français
 Philippe Belin (1960-), écrivain et musicien
 Anne Belin (1961), poétesse française.
 Pascal Belin (1962-1984), rugbyman
 Valérie Belin (1964-), photographe
 Bertrand Belin (1970-), chanteur, guitariste et écrivain

Toponyme

Belin est un nom évoquant le Belinois, pays du département de la Sarthe dans lequel se situent les communes d'Écommoy, Laigné-en-Belin, Moncé-en-Belin, Saint-Biez-en-Belin, Saint-Gervais-en-Belin et Saint-Ouen-en-Belin.
 Belin, ancienne commune française de la Gironde, aujourd'hui intégrée à Belin-Béliet.
 Belin-Béliet est une commune française de la Gironde.

Belin est un village de la gmina de Nowe Miasto dans la powiat de Płońsk de la voïvodie de Mazovie.

Belin, commune du judet de Covasna, en Transylvanie.

Belín est un village de Slovaquie (district de Rimavská Sobota)

Odonyme 
 Rue Belin, voie de la commune française de Reims dans le département de la Marne, en région Grand Est.

Divers 
 Fort Belin, fort situé sur la commune française de Salins-les-Bains ;
 Belin, personnage (bélier) du Roman de Renart ;
 Éditions Belin, maison d'édition française ;
 Biscuiterie Belin, appartenant au groupe Kraft Foods ;
 Le belin (prononcé bélin), mot ligurien dérivé de Belenus, nom local donné au pénis en Ligurie et dans le Sud-Est de la France entre Monaco et Menton.

Patronyme français
Toponymie française